Еркебулан Муратбекович Косаев (род. 30 октября 1988 года) — казахстанский дзюдоист, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Карьера 
Е. М. Косаев с детства занимался в секции дзюдо. Первую победу Еркебулан одержал в соревнованиях «Дети Азии», которые проходили в Якутии в 2004 году.

В 2011 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Абу-Даби.

Принимал участие в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Олимпиады-2012
 Дзюдоист из Семея перед Олимпийскими играми в Лондоне пройдет недельную тренировку в Риге

Чемпионы Казахстана по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса